Hirst är ett efternamn, som burits av bland andra:

Damien Hirst
David Hirst
Ivan Hirst
Paul Hirst
Rob Hirst
Thomas Archer Hirst

Se även
Hirst
Hirst (auktor)
Hurst (efternamn)
Hearst (efternamn)

Engelska efternamn